Финальный турнир XVII чемпионата мира по волейболу среди мужских молодёжных команд проходил с 22 августа по 1 сентября 2013 года в Анкаре и Измире с участием 20 команд, составленных из игроков не старше 1993 года рождения.

Квалификация

Арены 
 Анкара — Başkent Volleyball Hall (вмещает 7600 зрителей).
 Измир — Atatürk Sports Hall (вмещает 5100 зрителей).

Групповой этап 
По результатам группового этапа по четыре команды из каждой группы вышли в 1/8 финала, аутсайдеры стали участниками однокругового турнира за 17—20-е места. Победители 1/8 финала по системе плей-офф разыграли места с 1-го по 8-е, проигравшие в 1/8 финала также по системе плей-офф оспорили места с 9-го по 16-е.

Группа A (Анкара)

Группа B (Анкара)

Группа C (Измир) 

Канада стоит в турнирной таблице выше Туниса благодаря победе в очной встрече.

Группа D (Измир)

Плей-офф

Классификационные матчи

За 5—8-е места (Анкара)

За 9—16-е места (Измир)

За 17—20-е места (Измир)

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признан Виктор Полетаев.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации волейбола
 

Чемпионаты мира по волейболу среди мужских молодёжных команд
2013 год в волейболе
Чемпионаты мира в Турции
Спорт в Турции в 2013 году
Август 2013 года
Сентябрь 2013 года
Международные спортивные соревнования в Анкаре
Международные спортивные соревнования в Измире
Международные соревнования по волейболу в Турции